Толбазы:

 Толбазы — село в Башкортостане, административный центр Аургазинского района и Толбазинского сельсовета.
 Толбазы — деревня в Кушнаренковском районе Башкортостана, относится к Карача-Елгинскому сельсовету.